Матале — город в центральной части Шри-Ланка, 142 км от Коломбо и 26 км от Канди. Центр округа Матале
в Центральной провинции. Город и его окрестности имеют большое культурно-историческое значение.

С севера около города расположен храм Алувихара, где был записан на пальмовых листьях палийский канон. Неподалёку от храма Алувихара находятся несколько пещер с уникальными фресками.

В 1848 году в Матале вспыхнуло восстание, и произошло сражение между британским гарнизоном и повстанцами, которые осадили англичан и удерживали город. Руководители восстания, Веер Пуранаппу и Гонгалегода Банда, считаются национальными героями Шри-Ланка.

В 1860 году в городе англичане основали христианскую церковь.

Достопримечательности 
 храм Алувихара
 Муниципальный парк
 Памятник Веера Пуранаппу
 Старый вокзал 1880 года
 Церковь
 Индийский храм, в котором проводятся праздники
 Часовая башня

Галерея

См. также 
 Матале
 Центральная провинция (Шри-Ланка)

Примечания

Ссылки 
 Discover Sri Lanka — More information & images about Matale
 The official web site of Aluvihara rock cave temple
 Knuckles range nature preservation centre 

Города Центральной провинции (Шри-Ланка)